Termenul „Ticino” se poate referi la:
 Cantonul Ticino în Elveția
 Râul Ticino
 Regiunea Ticino, în Elveția
 Districtul Ticino, în Cantonul Ticino
 Ticino, Argentina, localitate în Departamento General San Martín (Córdoba)

Vezi și 
 Calul de curse, Ticino (n. 1939; m.† 1958) de rasă pură engleză